

Cinema 
 Heart Attack – film indiano del 2014

Musica 
 Heart Attack – album dei Krokus del 1988
 Heart Attack – singolo di Trey Songz del 2012
 Heart Attack – singolo di Enrique Iglesias del 2013, dall'album Sex and Love
 Heart Attack – singolo di Demi Lovato del 2013, dall'album Demi
 Heart Attack – album dei Man Overboard del 2013
 Heart Attack – EP delle AOA del 2015
 Heart Attack – gruppo musicale statunitense
 Heart Attack – singolo di Scarlxrd del 2017, dall'album Chaxsthexry